Rieppel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Rieppel (1852–1926), deutscher Statiker, Maschinenbauer und Industrieller
 Georg Rieppel († 2015), deutscher Verlagsmanager
 Olivier Rieppel (* 1951), Schweizer Zoologe und Paläontologe
 Paul Rieppel, Ingenieur

Siehe auch:

 Riepel
 Riepl
 Riebel (Begriffsklärung)